Il singolare  dello  Shenzhen Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Na Li ha battuto in finale Klára Zakopalová 6–3, 1–6, 7–5.

Teste di serie 

 Na Li (campionessa)
 Marion Bartoli (quarti di finale)
 Jelena Janković (ritirata)
 Hsieh Su-wei (secondo turno)

  Klára Zakopalová (finale)
  Peng Shuai (semifinale)
  Laura Robson (secondo turno)
  Bojana Jovanovski (quarti di finale)

Qualificate 

  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Kimiko Date-Krumm (primo turno)

  Anne Keothavong (primo turno)
  Jessica Pegula (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2013
WTA Tour 2013